Для передачи эстонских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используется унифицированные правила практической транскрипции.

Таблица

Примечания 
 В эстонской графике удвоенные гласные обозначают долгие звуки. Использование удвоенных русских букв при передаче эстонских долгих гласных отличается от общих принципов передачи гласных, согласно которым долгота гласных на русский язык не передаётся. В эстонском языке, в отличие, например, от немецкого или голландского, удвоение гласной буквы является единственным регулярным способом передачи долготы гласных, к тому же долгота в финском и эстонском языках является органической частью системы языка и имеет фонематическое значение, служа к различению многочисленных омонимов. То обстоятельство, что двойные гласные по правилам русского языка должны читаться в два слога, а не в один, уходит на второй план перед важностью различения омонимов и возможностью обратной транскрипции.
 До сегодняшнего дня не устоялись единые правила передачи йотированных (особенно удвоенных) гласных и некоторых других звуков.
 Место букв õ, ä, ö, ü — в конце эстонского алфавита.

 Следующие буквы и буквосочетания встречаются только в заимствованных словах и передаются соответственно:

Буквы c, q, w, x, y встречаются только в именах и названиях иноязычного происхождения, сохранивших написание оригинала, и передаются согласно правилам языка-источника, например: Saxby Саксбю (шведское название) (w также встречается в эстонских именах как архаический вариант v: Wõrk Вырк).

Литература 
 
 Д. И. Ермолович «Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. С приложением правил практической транскрипции имён с 23 европейских языков, в том числе, таблиц соответствий на латинице и кириллице для корейского, китайского и японского языков». Стр. 360—364. М.: «Р.Валент», 2005
 Правила русской передачи эстонских имён и названий

См. также 
 Финско-русская практическая транскрипция

Примечания 

Практическая транскрипция с русским языком
Эстонский язык